Коређо има више значења:
 Коређо (Ферара)
 Коређо (Ређо Емилија)
 Коређо (Ровиго)
 Антонио Алегри да Коређо